

Sigle

Patronyme 

 , chanteuse russe
 Martin Lel, athlète kenyan

Toponyme 
  à Alicante

Code 
 

Code IATA des aéroports